w mitologii greckiej:
 Oresteus – jeden z pięćdziesięciu synów Likaona, władcy Arkadii
 Oresteus – syn Deukaliona

Przypisy

Bibliografia